230-я штурмовая авиационная дивизия
 230-я дивизия береговой обороны (Италия)
 230-я пехотная дивизия (Третий рейх)
 230-я дивизия (Япония)

230-я стрелковая дивизия — воинское соединение, имевшее два формирования:
 230-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1941 году
 230-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1943 году

sl:Seznam divizij po zaporednih številkah (200. - 249.)#230. divizija